Dit zijn de eindstanden van de Ronde van Spanje 2009.

Algemeen klassement

Puntenklassement

Bergklassement

Ploegenklassement

Ronde van Spanje 2009
Wielersportlijsten